Osoby posiadające biogram w polskiej Wikipedii:
 Jerzy Maciej Lewandowski (1926–2011) – polski prawnik, profesor zwyczajny.
 Jerzy Bolesław Lewandowski (ur. 1948) –  polski naukowiec, profesor nauk ekonomicznych i nauk technicznych.
 Jerzy Lewandowski (ur. 1949) – polski duchowny katolicki, teolog, prof. dr. hab.
 Jerzy Krzysztof Lewandowski (ur. 1959) – polski fizyk teoretyczny, profesor zwyczajny.